Альпийский кубок () — футбольный турнир, разыгранный в 1941 году между клубами из Австрии и Баварии. В связи с тем, что в результате аншлюса Австрия вошла в состав Германии, кубок считался внутренним региональным соревнованием Третьего рейха.

Турнир был организован с целью расширения связей между австрийским и баварским футболом. По условиям соревнования, победившая команда получала специальный трофей (Альпийский приз), а её игрокам полагался недельный отпуск вместе с семьёй в Баварии или Вене.

Участие в соревновании приняли клубы, занявшие места со 2-го по 6-е в региональных чемпионатах Австрии и Баварии сезона 1940/41. Турнир разыгрывался по круговой системе, при этом австрийские и баварские клубы играли против друг друга в один круг.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб «Фёрст».

Участники

Турнирная таблица 

Правила начисления очков:
 2 очка за победу
 1 очко за ничью
 0 очков за поражение
 При равенстве очков преимущество имеет команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Лучшие бомбардиры

Альпийский кубок 1958 
В 1958 году был организован турнир, схожий с розыгрышем 1941 года, с целью заполнить летнюю паузу, вызванную проведением чемпионата мира в Швеции. Австрийские клубы, по причине отъезда ряда игроков на чемпионат мира, были представлены на соревновании комбинированными командами. Розыгрыш был отменён после нескольких туров из-за низкой посещаемости.

Турнирная таблица 
На момент прекращения турнира команды имели следующие результаты:

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Примечания

Ссылки 
 Альпийский кубок на сайте RSSSF.com
 Альпийский кубок 1941 на сайте AustriaSoccer.at
 Альпийский кубок 1958 на сайте AustriaSoccer.at

Футбольные соревнования в Австрии
Футбольные соревнования в Германии
Футбол в Европе в 1941 году
Футбол в Европе в 1958 году
Не существующие ныне футбольные турниры
1941 год в Германии
1958 год в Германии
1940-е годы в Австрии
1950-е годы в Австрии